Byssoloma — рід грибів родини Pilocarpaceae. Назва вперше опублікована 1853 року.

Класифікація 
До роду Byssoloma відносять 92 видів:

Примітки

Джерела 
 Trevisan de St-Léon, V.B.A. 1853. Spighe e Paglie. :1-64 - P.6

Роди грибів
Леканороміцети